Mistrzostwa Estonii w Lekkoatletyce 2006 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 21 i 22 lipca w Tallinnie.
 
W finałowym biegu na 100 metrów Ksenija Balta ustanowiła wynikiem 11,53 rekord kraju na tym dystansie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Biegi przełajowe 

Mistrzostwa Estonii w przełajach rozegrano 23 kwietnia w Joulumäe.

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Estonii w wielobojach rozegrano 15 i 16 sierpnia w Rakvere.

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Mistrzostwa Estonii w półmaratonie rozegrano 2 września w ramach półmaratonu w Tallinnie. W biegu mężczyzn zwyciężył, nieklasyfikowany w mistrzostwach kraju, Vjatseslav Koselev (1:06:21).

Mężczyźni

Kobiety

Maraton 
Mistrzostwa Estonii w biegu maratońskim rozegrano 24 września w ramach maratonu w Tallinnie.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
2006 w Estonii
2006 w lekkoatletyce
2006
Sport w Tallinnie